Oscar Van Rompay (acteur)
Oscar Van Rompay (kunstschilder)